Okręty US Navy o nazwie USS "Utah":
 Pierwszy USS "Utah" (BB-31) był pancernikiem typu Florida. Zwodowany w 1909. Zatonął w czasie ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941.
 Drugi USS "Utah" (SSN-801) jest okrętem podwodnym typu Virginia. Obecnie w budowie (stan na rok 2021).

Utah